The Lord of the Rings pode referir-se a:

O Senhor dos Anéis, um romance de fantasia criado por J.R.R. Tolkien 
O Senhor dos Anéis, uma trilogia cinematográfica dirigida por Peter Jackson com base na obra homónima de J.R.R. Tolkien
O Senhor dos Anéis (1978), filme de 1978 com John Hurt e Anthony Daniels.
O Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, uma série de televisão via streaming da Amazon Studios com base no romance de fantasia O Senhor dos Anéis.

Desambiguação